Prachensky ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Prachensky (1916–2009), österreichischer Architekt
 Markus Prachensky (1932–2011), österreichischer Maler und Grafiker
 Theodor Prachensky (1888–1970), österreichischer Architekt und Maler
 Wilhelm Nicolaus Prachensky (1898–1956), österreichischer Maler, Grafiker und Architekt